Славица може бити:

 
 Славица (име), женско име
 Славица (филм), југословенски филм из 1947.
 Славица (Фужине), насеље у општини Фужине, Хрватска